

Codici 
 AXP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale delle Spring Point-Acklins Island, (Bahamas)
 AXP – Acronimo di American Express presso il listino NYSE di Wall Street (New York)

Astrofisica 

 AXP – Pulsar anomala a raggi X (Anomalous X-ray Pulsar)